Die Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein 1936/37 war die vierte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein im Sportgau Mittelrhein. Da die Vereine im Gebiet um Aachen und Düren zu dieser Spielzeit aus der Fußball-Bezirksklasse Niederrhein in die Bezirksklasse Mittelrhein wechselten, gab es fortan acht Gruppen zu je neun bis zwölf Mannschaften. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Mittelrhein 1937/38, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich der Kölner BC 01 und Alemannia Aachen im Rundenturnier durch.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7 
Es sind aus dieser Gruppe nur der Gruppensieger, der Absteiger und die weiteren Teilnehmer überliefert.

 Gruppensieger
 1. FC Idar
 Weitere Teilnehmer
 Eintracht Kreuznach
 SC Algenrodt
 SVg Oberstein
 SpVgg Idar
 1. FC Sobernheim
 VfL Jahn Kirn
 VfL Tiefenstein
 SC Schwarz-Weiß Bad Kreuznach (N)
 Absteiger
 TSV Kirchweiler (N)

Gruppe 8 
Die Vereine aus dieser Gruppe spielten vorherige Saison in der Gruppe 1 der Fußball-Bezirksklasse Niederrhein 1935/36.

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1936
Fußballsaison 1936/37